Assemblée nationale française peut faire référence à :

Système monocaméral 
 Assemblée nationale puis Assemblée nationale constituante, du  au 
 Assemblée nationale législative (Révolution française), du  au  ;
 Assemblée nationale législative (Deuxième République) du  au  ;
 Assemblée nationale (1871) du  au .

Système bicaméral 
 Conseil des Cinq-Cents, du  au  ;
 Assemblée nationale (Troisième République) (réunion des deux chambres), de 1870 à 1940 ;
 Assemblée nationale (Quatrième République), du  au  ;
 Assemblée nationale, depuis le .

Homonymie